ITN est un sigle qui peut désigner :
 Independent Television News, une société de production britannique dans le domaine des médias ;
 , une chaîne de télévision  canadienne spécialisée en langue persane.